Стивен Ральф «Стив» Ширрипа (; род. , Бенсонхёрст, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино и телевидения, известный, главным образом, благодаря роли Бобби Баккальери в сериале «Клан Сопрано».

Биография 
Ширрипа родился в Бенсонхёрсте (Бруклин, Нью-Йорк, США). Его отец, Ральф, был италоамериканцем, мать — на половину еврейка.

Работая в Лас-Вегасе, Стивен сыграл эпизодическую роль в классическом криминальном фильме Мартина Скорсезе «Казино» (1995). Он сыграл в том злополучном моменте в баре, когда озлобленный персонаж Джо Пеши втыкал человеку в горло ручку. Именно после этого маленького участия Ширрипа захотел стать актёром.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Выпускники Средней школы Лафайет (Нью-Йорк)